Achtzehn Seefahrzeuge der Royal Navy sind Lion benannt worden, nach dem Löwen, dem Tier, das traditionell mit Mut in Verbindung gebracht wird und zudem in einigen heraldischen Motiven für England und die britische Monarchie steht.

 Die erste Lion war ein englisches 36-Kanonen-Schiff, das von den Schotten 1511 erbeutet wurde und 1513 verkauft wurde.
 Die zweite Lion war ein 50-Kanonen-Schiff, 160-Tonnen schwer, erbaut 1536 und in Aufzeichnungen bis 1559.
 Die dritte Lion war ein schottisches Schiff, das 1549 erbeutet wurde und vor Harwich verlorenging.
 Die vierte Lion war ursprünglich die Golden Lion, die viermal generalüberholt wurde, 1582, 1609, 1640 und 1658.
 Die fünfte Lion war eine 6-Kanonen Ketsch (Küstensegler), die 1665 von den Niederländern erbeutet wurde, versenkt 1673.
 Die sechste Lion war ein algerischer Segler fünfter Klasse, der 1683 erbeutet wurde und im selben Jahr verkauft wurde.
 Die siebte Lion war eine 4-Kanonen-Hoy, die 1702 gekauft wurde und in den Büchern bis 1737 auftaucht.
 Die achte Lion war 60-Kanonen Segler dritter Klasse, Stapellauf 1709, überholt 1738 und verkauft 1765.
 Die neunte Lion war ein Transportschiff, Stapellauf 1753, verkauft 1786.
 Die zehnte Lion war ein Kutter, der 1763 erworben wurde und 1771 verkauft wurde.
 Die elfte Lion war ein Entdeckungsfahrer, der zwischen 1774 und 1785 in Dienst war.
 Die zwölfte Lion war ein 64-Kanonen-Linienschiff dritter Klasse der Worcester-Klasse, Stapellauf 1777 und verkauft zum Ausschlachten 1837.
 Die dreizehnte Lion war ein Schoner, der um 1781 erworben wurde und 1785 verkauft wurde.
 Die vierzehnte Lion war ein 4-Kanonen-Fahrzeug, ursprüngliche eine holländische Hoy, erworben 1794, verkauft 1795.
 Die fünfzehnte Lion war ein Schoner, der zwischen 1823 und 1826 im Dienst war.
 Die sechzehnte Lion war ein 80-Kanonen-Schiff zweiter Klasse, Stapellauf 1847, 1859 Umwandlung zum Schraubenantrieb, 1905 zum Ausschlachten verkauft.
 Die siebzehnte Lion, Stapellauf 1910, war das Typschiff der gleichnamigen Schiffsklasse von Schlachtkreuzern, Flaggschiff von Vizeadmiral Beatty in der Seeschlacht auf der Doggerbank und in der Skagerrakschlacht, verkauft 1924.
 Die achtzehnte Lion wäre das Typschiff einer Klasse von vier Schlachtschiffen geworden, deren Bau ab 1939 geplant war. Wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs kamen die Pläne nicht mehr zur Ausführung.
 Die neunzehnte Lion war ein Kreuzer der Tiger-Klasse, der 1944 als HMS Defence vom Stapel lief, jedoch bis 1960 nicht vollendet wurde. Sie wurde 1964 in Reserve versetzt und 1975 verschrottet.

Lion, HMS